In 1978 werd het 55ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 9 juli 1978 tot 6 mei 1979. Itabaiana werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Play-off

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Derde toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Vierde toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finaleronde

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Ser